Rouxmesnil est le nom de deux anciennes communes de la Seine-Maritime :
 Rouxmesnil, auj. intégrée à Rouxmesnil-Bouteilles,
 Rouxmesnil, auj. intégrée à Valmont.